

Giochi
Settebello – carta da gioco equivalente al 7 di denari nelle carte napoletane
Settebello – carta da gioco equivalente al 7 di quadri nelle carte francesi

Elettromeccanica
Il Settebello – soprannome ufficiale dell'ETR 300 delle FS

Giornalismo
Settebello – settimanale satirico

Letteratura
 “Il sette bello” (1931) di Alessandro Varaldo (Ventimiglia, 1878-1953) – primo giallo tutto italiano pubblicato dalla Mondadori (I gialli Mondadori)

Musica 
 Settebello – album di Galeffi del 2020
 Settebello – singolo di Galeffi del 2020

Sport
Settebello – soprannome della Nazionale italiana maschile di pallanuoto
Moto Morini 175 Settebello – modello di motociclo sportivo prodotto dalla Moto Morini

Storia
 Settebello – pseudonimo di Aldo Crivelli (1907-1981), storico

Altro
Settebello – profilattico prodotto dalla Durex